De Primeira Liga is de hoogste voetbalcompetitie in het voetbalsysteem van Portugal. Tot 1999 had de competitie de naam Campeonato Nacional da Primeira Divisão en werd toen veranderd in de huidige naam Primeira Liga.

Tussen de seizoenen 1921/22 en 1937/38 werd het kampioenschap van Portugal gespeeld als bekercompetitie. Tussen 1934/35 en 1937/38 werd een ook een reguliere competitie gespeeld. De kampioen van deze competitie werd echter geen landskampioen, maar competitiekampioen. Vanaf seizoen 1938/39 bepaalt de reguliere competitie de landskampioen en is er een aparte bekercompetitie: Taça de Portugal. De landskampioen speelt tegen de winnaar van het bekertoernooi (of de bekerfinalist ingeval de dubbel wordt gewonnen) om de Supertaça Cândido de Oliveira.

In 2021 werd de competitie door de IFFHS uitgeroepen tot nummer zes van sterkste nationale competities ter wereld en de vijfde sterkste van Europa.

Landskampioenen

Historisch overzicht 
Slechts 5 clubs wonnen één of meerdere keren de titel in de hoogste afdeling van het Portugese (prof)voetbal. In onderstaand overzicht staat het aantal behaalde landstitels achter haakjes.

Aantal landskampioenschappen

Eeuwige ranglijst 
Clubs vet weergegeven spelen in het seizoen 2022/23 in de Primeira Liga.

Finales Nationaal kampioenschap 1922-1938 
Onderstaand de finales van de bekercompetitie om het landskampioenschap.

Portugese voetbalcompetitie